Non Sung (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 127.178 de locuitori și o suprafață de 677,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon). 

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima